ETSAG son las siglas correspondientes a:

 Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia de Alcalá de la Universidad de Alcalá (España).
 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Gerona de la Universidad de Gerona (España).
 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada de la Universidad de Granada (España).